Досрочные президентские выборы в Чили проходили 30 октября 1932 года после ухода в отставку президента Монтеро одновременно с парламентскими выборами. Новым президентом стал кандидат от Либеральной партии Артуро Алессандри, получивший 55% голосов избирателей при явке 74%.

Предвыборная обстановка 
Предыдущие президентские выборы прошли лишь в 1931 году. Однако, Великая депрессия привела к политической и экономической нестабильности в Чили. К середине 1932 года ситуация катастрофически ухудшилась. Президент Хуан Эстебан Монтеро вынужден был подать в отставку сразу после мятежа под руководством Мармадуке Грове, который привел к образованию Социалистической республика Чили. Грове был вскоре смещён бывшим союзником Карлосом Давила, затем смещённым Бартоломе Бланше, пока, наконец, Абрахам Ойандел не провозгласил себя главой республики и не объявил о всеобщих выборах. В результате президентом стал Артуро Алессандри, что завершило один из самых турбулентных периодов чилийской истории.

Результаты

См. также 
 Социалистическая республика Чили
 Парламентские выборы в Чили (1932)

Примечания

Ссылки 
 Elección Presidencial 1932 

Чили
Выборы в Чили
1932 год в Чили